The Wicker Man (1973), een Britse dramafilm uit 1973 onder regie van Robin Hardy
 The Wicker Man (Iron Maiden), een single van Iron Maiden gebaseerd op die film
 The Wicker Man (2006), een horrorfilm uit 2006, een remake van de Britse film uit 1973